Совет Бексли может означать:
 Городской совет Бексли, штат Огайо
 Совет муниципального боро Бексли, Англия с 1935 по 1965 год
 Совет лондонского боро Бексли, с 1965 года